De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1981-1983 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 1 juni 1981. De zittingsperiode ging in op 10 juni 1981 en liep af op 13 september 1983.

Er waren 75 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1 juni 1981

CDA (28 zetels)
Jan Christiaanse, fractievoorzitter
Jan Achterstraat
Wil Albeda
Nico Buijsert
Piet Bukman
Louis van Dalen
Ruud Eijsink
Jo Franssen
Jacques Gooden
Berthe Groensmit-van der Kallen
Jean Hendriks
Frans de Jong
Ad Kaland
Roelof Kruisinga
Madeleen Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn
Frits von Meijenfeld
Woltjer Netjes
Ruud Oudenhoven
Kees Rijnvos
Willem Russell
Rie van Soest-Jansbeken
Piet Steenkamp
Theo Thurlings
Pieter Tjeerdsma
Lies Uijterwaal-Cox
Klaas de Vries
Henk Vrouwenvelder
Ans van der Werf-Terpstra

PvdA (28 zetels)
Anne Vermeer, fractievoorzitter
Hedy d'Ancona
Liesbeth Baarveld-Schlaman
Freek Derks
Margreet Ermen
Arnold Hijmans
André Kloos
Adri Maaskant
Nol Maassen
Joke van der Meer
Jan Mijnsbergen
Jan Nagel
Hans Oskamp
Jan van der Ploeg
Bertus de Rijk
Ger Schinck
Jan Simons
Mieke Smeets-Janssen
Bé Stam
Suzanne Steigenga-Kouwe
Saskia Stuiveling
Nic Tummers
Hommo Tonkes
Frans Uijen
Adriaan van Veldhuizen
Leendert Vleggeert
Willem van de Zandschulp
Jan Zoon

VVD (12 zetels)
Guus Zoutendijk, fractievoorzitter
Frans Feij
Leendert Ginjaar
Henk Heijne Makkreel
Frits Korthals Altes
Arie Pais
Govert van Tets
Els Veder-Smit
Tom Veen
Louise Vonhoff-Luijendijk
Ym van der Werff
Jan Kees Wiebenga

D'66 (4 zetels)
Jan Glastra van Loon, fractievoorzitter
Suzanne Bischoff van Heemskerck
Marie-Louise Tiesinga-Autsema
Jan Vis

CPN (1 zetel)
Kees IJmkers, fractievoorzitter

SGP (1 zetel)
Hette Abma, fractievoorzitter

PPR (1 zetel)
Bas de Gaay Fortman, fractievoorzitter

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1 juni 1981 werd de volledige Eerste Kamer hernieuwd.
 Jan Glastra van Loon (D'66) werd zowel door kiesgroep I als kiesgroep IV verkozen tot Eerste Kamerlid. Hij opteerde voor kiesgroep IV en liet zich in kiesgroep I vervangen door Marie-Louise Tiesinga-Autsema.
 Joris Schouten (CDA) nam zijn benoeming tot Eerste Kamerlid niet aan. In zijn plaats werd Jan Achterstraat geïnstalleerd.
 Eric van den Bergh (PvdA) nam zijn benoeming tot Eerste Kamerlid niet aan. In zijn plaats werd op 29 september dat jaar Nol Maassen geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1981 
 11 september: Hedy d'Ancona en Saskia Stuiveling (beiden PvdA) namen ontslag vanwege hun benoeming tot staatssecretaris in het kabinet-Van Agt II. Hun opvolgers, respectievelijk Clovis Cnoop Koopmans en Ria Mastik-Sonneveldt, werden op 10 november dat jaar geïnstalleerd.

1982 
 16 januari: Ruud Oudenhoven (CDA) vertrok uit de Eerste Kamer omdat hij door zijn partij werd gedwongen om een keuze te maken tussen het Eerste Kamerlidmaatschap en zijn ambt van burgemeester van Diepenveen en hij voor dit laatste ambt koos. Op 26 januari dat jaar werd Toos Grol-Overling in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 1 mei: André Kloos (PvdA) nam ontslag als Eerste Kamerlid. Op 11 mei dat jaar werd Pit Bakker in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 16 juni: Arie Pais (VVD) vertrok uit de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot vicepresident van de Europese Investeringsbank. Op 22 juni dat jaar werd Han Heijmans in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 15 augustus: Clovis Cnoop Koopmans (PvdA) verliet de Eerste Kamer. Op 1 september dat jaar werd Hedy d'Ancona in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 16 september: Jan Kees Wiebenga (VVD) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op 21 september dat jaar werd Bart Hofman in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 4 november: Frits Korthals Altes (VVD) verliet de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot minister van Justitie in het kabinet-Lubbers I. Op 30 november dat jaar werd Ton van Boven in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1983 
 1 april: Jan Achterstraat (CDA) vertrok uit de Eerste Kamer. Op 12 april dat jaar werd Rinse Zijlstra in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1981-1983
Nederlandse politiek in 1981
Nederlandse politiek in 1982
Nederlandse politiek in 1983